Thomas Sturge Moore
 Sindrome di Sturge-Weber

Pagine correlate 
 Sturges
 Sturgess